Adrian Lamo (1981-2018) – informatico statunitense
 Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin (1946) – sociologo e docente spagnolo
 Pietro Lamo (... –1578) – pittore e scrittore italiano
 Enriqueta O'Neill de Lamo (1909-1972) – scrittrice spagnola
 Lamo – personaggio mitologico